

Населені пункти та їхні частини
 Вуйциці — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вуйциці — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вуйциці — частина міста Отмухув у Ниському повіті Опольського воєводства
 Вуйциці — частина села Желіслав у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки